Hîrbovaț se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Hîrbovăț - localitate centru de comună din raionul Anenii Noi
 Hîrbovățul Nou - sat în cadrul orașului Anenii Noi
 Hîrbovăț - sat în cadrul comunei Onișcani din raionul Călărași
 Lăcaș de cult din Republica Moldova
 Hîrbovăț, mânăstire în Republica Moldova
 Arii naturale din Republica Moldova
 Parcul Hîrbovăț
 Pădurea Hîrbovăț

Localități omonime din Republica Moldova